Det andra Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1950, 14 år efter den första. Alla matcher spelades i Leningrad från 4 februari till 14 februari 1950 . Vinnare blev ODO Sverdlovsk.

Mästerskapet hölls i två faser. I gruppspelet delades de 16 lagen in i fyra grupper där alla mötte varandra 1 gång. I slutspelet delades lagen in i 4 grupper efter vilken placering man hade i gruppspelet.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Plats 1-4

Plats 5-8

Plats 9-12

Plats 13-16

1950 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1949/1950